Myron van Eleutherae, voor de Griekse beeldhouwer uit het midden van de vijfde eeuw v.Chr.
Myron (boek), voor het boek van Gore Vidal uit 1974
 Myron (geslacht) is een geslacht van slangen
Myron (zalfolie) is een geparfumeerde heilige olie, wordt gebruikt in de Oosters-orthodoxe Kerk